

Patronyme 
 Alberto Fortis (1741-1803), un écrivain, naturaliste et cartographe italien ;
 Alessandro Fortis (1842-1909), est un homme d'état italien ;
 Jean-Baptiste-Boniface de Fortis, juriste français ;
 Luigi Fortis (1748-1820), est un prêtre italien, supérieur général des Jésuites.

Entreprises 
 Fortis ou Fortis Holding, une entreprise belge, devenue Ageas
 BNP Paribas Fortis, une banque belge du groupe BNP Paribas
 Fortis Insurance Belgium, une compagnie d'assurance, filiale de Ageas et de BNP Paribas Fortis, devenue AG Insurance
 Fortis Inc., une entreprise canadienne du secteur énergétique
 Fortis, fabricant de montre suisse.

Voir aussi
 Hôtel de Fortis à Aix-en-Provence. 

Homonymie de patronyme italien